Travis CI — распределённый веб-сервис для сборки и тестирования программного обеспечения, использующий GitHub в качестве хостинга исходного кода. Программная составляющая сервиса также располагается на GitHub, однако разработчики не рекомендуют использовать её в закрытых проектах.

Веб-сервис поддерживает сборку проектов на множестве языков, включая C, C++, D, JavaScript, Java, PHP, Python и Ruby. Разные проекты с открытым исходным кодом используют Travis CI для непрерывной интеграции кода, например Ruby, Ruby on Rails.

В 2012 году Travis CI запустил краудфандинговую кампанию по спонсированию дальнейшей разработки, в кампанию уже включились более десятка разных технологических компаний.

Название 
 Travis — это имя мультяшного персонажа — трактора Трэвиса, из детского телешоу «Боб-строитель»
 CI — Continuous Integration (Непрерывная интеграция)

См. также 
 AppVeyor
 Jenkins
 Непрерывная интеграция
 Разработка программного обеспечения
 Тестирование программного обеспечения

Примечания

Ссылки 
 Что такое travis-ci.org и с чем его едят?

Инструменты компиляции
Непрерывная интеграция
Свободное программное обеспечение, написанное на Ruby